Созе́-Воссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 55 км на південь від Пуатьє, 50 км на південний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 802 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1594,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки

Посилання 

 Созе-Воссе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Созе-Воссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Де-Севр